Saliwino () ist ein Name russischer Orte:
 Saliwino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (vor 1946: Labagienen, 1938–1946 Haffwinkel, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Saliwino (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Saliwino (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk